Astronomia: Node orbital, un dels punts on l'òrbita d'un cos celeste creua un pla de referència, anomenats node ascendent i node descendent.
 Node lunar, els nodes orbitals de la Lluna.
 Electrònica: Node (circuit), una regió d'un circuit electrònic on el potencial no varia.
 Física: Node (física), la posició espacial al llarg d'una ona estacionària on la seva amplitud és zero en qualsevol moment.
 Informàtica:
Node (informàtica), unitat bàsica per a construir estructures de dades.
Node (xarxa), un aparell connectat a una xarxa, com un ordinador o un router.
 Matemàtiques: Node (matemàtiques), punt d'una corba en què aquesta es talla a si mateixa i per on, per tant, pot traçar-se a la corba més d'una tangent.
 Medicina: Més emprat el diminutiu, sovint com a sinònim, nòdul.